Michail Antipov – scacchista russo
 Pavel Antipov – cestista russo
 Vladimir Antipov – ex hockeista su ghiaccio russo

Pagine correlate
 Antipova